

Населені пункти та їхні частини

 Клементинув — село в гміні Недзьв'яда Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Клементинув — село в гміні Сулеюв Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Клементинув — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Клементинув — частина села Старий Майдан у гміні Рейовець Холмського повіту Люблінського воєводства

Примітки